Okręty US Navy o nazwie USS "Crown Point":
 Pierwszy USS "Crown Point" (CV-27) - lotniskowiec typu Independence. Pierwotnie lekki krążownik USS "Fargo" (CL-85). Przemianowany na USS "Langley" (CVL-27) przed wodowaniem jednostki. 
 Drugi USS "Crown Point" (CV-32) - lotniskowiec typu Essex. Przemianowany na USS "Leyte" (CV-32) przed wodowaniem.

Crown Point